Niemcy:
 Zwickau – powiat w kraju związkowym Saksonia
 Zwickau – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Zwickau

Zobacz też 
 Zwickauer Mulde